Љубомир Радовановић може да се односи на:

 Љубомир Радовановић (1834—1868), адвокат и политичар, противник династије Обреновић.
 Љубомир Радовановић (1887—1964), професор и политичар, један од оснивача КП Југославије.
 Љубомир Радовановић (1894—1975), правник и политичар, дипломата СФР Југославије.